Ime Avstrija lahko pomeni:
 Avstrija, srednjeveška dežela
 Habsburška monarhija, neuradno ime za dežele in kraljestva v rokah avstrijske veje Habsburžanov med letoma 1526 in 1918
 Avstrijsko cesarstvo (1804-1867)
 Avstro-Ogrska monarhija (1867-1918)
 Avstrija, republika v srednji Evropi, ki je nastala leta 1918 in bila obnovljena po 2. svetovni vojni
 Spodnja Avstrija, dežela v Habsburški monarhiji in avstrijska zvezna dežela
 Zgornja Avstrija, dežela v Habsburški monarhiji in avstrijska zvezna dežela